Das Föderale Fernstraßennetz Russlands (russisch: федеральные автомагистрали России) beruhte vor 2010 seiner Systematisierung nach auf dem Fernstraßennetz der Sowjetunion. Die Autostraßen mit föderaler Bedeutung (russisch: автомобильная дорога федерального значения) sind mit meist einem M, einem P (bzw. R) oder einem A sowie einer Nummer gekennzeichnet. Bei der Nummerierung wird zwischen einfachen Fernstraßen und Autobahnen nicht unterschieden.

Liste der Fernstraßen in Russland 

M1 „Belarus“ belarussische Grenze – Smolensk – Wjasma – Moskau

M2 „Krym“ Moskau – Tula – Orjol – Kursk – Belgorod – ukrainische Grenze

M3 „Ukraina“ Moskau – Kaluga – Brjansk – ukrainische Grenze

M4 „Don“ Moskau – Nowomoskowsk – Woronesch – Rostow am Don – Krasnodar – Noworossijsk

M5 „Ural“ Moskau – Rjasan – Pensa – Togliatti – Samara – Ufa – Tscheljabinsk

M7 „Wolga“ Moskau – Wladimir – Nischni Nowgorod – Tscheboksary – Kasan – Ufa

M8 „Cholmogory“ Moskau – Jaroslawl – Wologda – Archangelsk

M9 „Baltija“ lettische Grenze – Welikije Luki – Rschew – Moskau

M10 „Rossija“ St. Petersburg – Weliki Nowgorod – Twer – Moskau

M11 geplante Ergänzung zur M10

R21 „Kola“ St. Petersburg – Petrosawodsk – Murmansk – norwegische Grenze

R22 „Kaspi“ Kaschira (bei Moskau) – Tambow – Wolgograd – Astrachan

R23 St. Petersburg – Pskow – Newel – belarussische Grenze

R56 Weliki Nowgorod – Pskow

R92 Kaluga – Orjol

R119 Orjol – Jelez – Tambow

R120 Orjol – Brjansk – belarussische Grenze

R132 Kaluga – Rjasan

R158 Nischni Nowgorod – Arsamas – Pensa – Saratow

R176 „Wjatka“ Tscheboksary – Joschkar-Ola – Syktywkar

R178 Saransk – Uljanowsk

R193 Woronesh – Tambow

R208 Tambow – Pensa

R215 Astrachan – Machatschkala

R216 Astrachan – Stawropol

R217 „Kawkas“ Wladikawkas – Grosny – Machatschkala – Derbent – aserbaidschanische Grenze

R228 Sysran – Wolgograd

R239 Kasan – Orenburg – kasachische Grenze

R240 Ufa – Orenburg – kasachische Grenze

R241 Kasan – Uljanowsk

R242 Perm – Jekaterinburg

R243 Kostroma – Scharja – Kirow – Perm

R254 „Irtysch“ Tscheljabinsk – Kurgan – Nowosibirsk

R255 „Sibir“ Nowosibirsk – Kemerowo – Irkutsk

R256 Nowosibirsk – Barnaul – mongolische Grenze

R257 „Jenissei“ Krasnojarsk – Tschadan – mongolische Grenze

R258 „Baikal“ Irkutsk – Ulan-Ude – Tschita

R260 „Tawrida“ Kertsch – Simferopol – Sewastopol

R297 „Amur“ Tschita – Archara – Chabarowsk

R298 Kursk – Woronesh – R22

R351 Jekaterinburg – Tjumen

R354 Jekaterinburg – Schadrinsk – Kurgan

R402 Tjumen – Omsk

R404 Tjumen – Tobolsk – Chanty-Mansijsk

R504 „Kolyma“ Magadan – Jakutsk

R600 Kostroma – Iwanowo

A103 Moskau – Schtscholkowo – A 107 (bei Tschernogolowka)

A104 Moskau – Dmitrow – Dubna

A105 Moskau − Flughafen Domodedowo

A106 Moskau – Schaworonki

A107 Moskauer Kleiner Ring

A108 Moskauer Großer Ring

A109 Krasnogorsk – Petrowo-Dalneje

A110 Zubringer A108 – Objekt Semjonowskoe

A111 Zubringer M10 – Sawidowo

A112 Tschepeljowo – Weljaminowo

A113 geplanter zentraler Autobahnring Moskau

A114 Wologda – Tscherepowez – Tichwin – R 21 (bei Nowaja Ladoga)

A118 Autobahnring Sankt Petersburg

A119 Kirowsk – Mga – Gattschina – Bolschaja Ischora

A120 südlicher Autobahnhalbring Sankt Petersburg

A121 Sankt Petersburg – Sortawala – R 21 (bei Prjascha)

A130 Moskau – Malojaroslawez – Roslawl – belarussische Grenze

A132 Zubringer M1 – Smolensk

A133 Zubringer M4 – Lipezk

A134 Zubringer M4 – Woronesch

A135 Zubringer M4 – Rostow am Don

A136 Zubringer M4 – Krasnodar

A142 M2 (bei Trosna) – M 3 (bei Kalinowka)

A146 Krasnodar – Werchnebakanski

A147 Noworossijsk – Tuapse – Sotschi – abchasische Grenze

A148 Stadtautobahn Sotschi

A149 Adler – Krasnaja Poljana

A151 Ziwilsk – Uljanowsk

A153 Nytwa – Kudymkar

A154 Urwan – Werchnjaja Balkarija – Uschtulu

A155 Tscherkessk – Dombai – georgische Grenze

A156 A155 (bei Kumysch) – Archys und Selentschuk-Observatorium

A157 Flughafen Mineralnyje Wody – Kislowodsk

A158 Prochladny – Baksan – Terskol

A159 Maikop – Guseripl – Kaukasus-Naturreservat

A160 Maikop – Ust-Labinsk – Korenowsk

A161 Wladikawkas – georgische Grenze

A162 Wladikawkas – Alagir

A163 Zubringer R217 zum Flughafen Beslan

A164 „Transkam“ Kardschin – Alagir – georgische Grenze

A165 Lermontow – Tscherkessk

A167 Kotschubei – Neftekumsk – Selenokumsk – Mineralnyje Wody

A180 Sankt Petersburg – Iwangorod – estnische Grenze

A181 finnische Grenze – Wyborg – St. Petersburg

A212 Pskow – Isborsk – estnische Grenze

A216 Talpaki – Sowetsk – litauische Grenze

A217 Küstenring in der Oblast Kaliningrad

A240 Brjansk – Klinzy – belarussische Grenze

A260 ukrainische Grenze – Kamensk-Schachtinski – Wolgograd

A280 ukrainische Grenze – Taganrog – Rostow am Don

A290 Kawkas – Anapa – Noworossijsk

A300 Samara – Bolschaja Tschernigowka – kasachische Grenze

A310 Jekaterinburg – Tscheljabinsk – Troizk – kasachische Grenze

A320 Omsk – Tscherlak – kasachische Grenze

A331 „Wiljui“ Tulun – Bratsk – Jakutsk

A360 „Lena“ Jakutsk – Nerjungri – Newer

A370 „Ussuri“ Chabarowsk – Ussurijsk – Wladiwostok

A375 „Wostok“ Chabarowsk – Nachodka

Siehe auch 
 Liste der Fernstraßen in der Sowjetunion

Literatur 
 Atlas avtomobil'nych dorog stran SNG. + Evropa. Minsk: Jansejan, 2002. ISBN 985-6501-15-6.

Weblinks 
 http://docs.cntd.ru/document/902246832 (Stand Februar 2018)
 http://www.alfatrans.ru/pages/atlas.html

!
FernstrasseRussland
Fernstrassen Russland
Russlandfernstrassen